Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1995 je enainštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 9. in 19. marcem 1995 v Thunder Bayju, Kanada, v petnajstih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1995
1995 v športu
Športne prireditve v Kanadi
Thunder Bay